

Річки 
 Стрипа — річка в Тернопільській області.
 Стрипа — річка у Волинській області.

Село 
 Стрипа — село в Закарпатській області.